Čtverec může být:

čtverec — rovinný geometrický útvar, pravidelný čtyřúhelník o stranách shodné délky svírajících pravý úhel
heraldický čtverec
slovní čtverec — slovní hříčka
čtverec (číslo) — číslo, které je druhou mocninou jiného čísla
latinský čtverec — čtvercová tabulka o  polích, která je vyplněna  různými symboly
Polybiův čtverec
magický čtverec v šachu — viz článek Jezdcova procházka
čtvercová formace — vojenská formace pěchoty proti jezdectvu

Související články 
kosočtverec